City Airport kan avse:

 Göteborg City Airport – under en period namn på Säve flygplats
 Linköping-Saabs flygplats – marknadsförs under namnet Linköping City Airport
 George Best Belfast City Airport – en flygplats i Belfast, Nordirland
 Plymouth City Airport – en flygplats i Storbritannien 
 City Airport Manchester – en flygplats i Storbritannien
 London City Airport – en flygplats i Storbritannien